Фёдор Муратов:
 Муратов, Фёдор Николаевич (1904—1955) — 1-й секретарь областного комитета ВКП(б) Астрахани.
 Муратов, Фёдор Спиридонович (1921—1992) — советский деятель сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.